II liga czeska w piłce nożnej 2011/2012 – 19. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Czechach po podziale Czechosłowacji. Wzięło w nich udział 16 drużyn, grając systemem kołowym.

Drużyny 

Objaśnienia:
 Do grudnia 2011 Táborsko występowało pod nazwą Spartak MAS Sezimovo Ústí.

Rozgrywki 
W sezonie 2011/2012 drużyny rozegrały 30 kolejek ligowe po 8 meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. 

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi, dwa ostatnie zespoły spadły – zależnie od przynależności terytorialnej – do ČFL (Česká fotbalová liga) lub MSFL (Moravskoslezská fotbalová liga).

Tabela 

||rowspan=1 style="background-color:white;"| 

||rowspan=1 style="background-color:white;"| 

||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Fotbalová asociace České republiky – Druhá liga 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach
2011 w Czechach
2012 w Czechach